Kaunda ist Familienname von:

 Betty Kaunda (1928–2012), Ehefrau von Kenneth Kaunda
 Kenneth Kaunda (1924–2021), erster Präsident der Republik Sambia
 Symon Vuwa Kaunda, malawischer Politiker
 Tilyenji Kaunda, Sohn von Kenneth Kaunda und Parteiführer der UNIP